Thomas Fabbiano e Andrei Karatchenia erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato nella categoria junior.

Henri Kontinen e Christopher Rungkat hanno battuto in finale 6–0, 6–3 Jaan-Frederik Brunken e Matt Reid.

Teste di serie

  Henrique Cunha /  César Ramírez (primo turno)
  Ryan Harrison /  Bradley Klahn (primo turno)
  Alexandre Folie /  David Goffin (primo turno)
  Andrew Thomas /  Bernard Tomić (primo turno)

  Marcelo Arévalo /  Wu Di (primo turno) 
  Takanyi Garanganga /  Kittiphong Wachiramanowong (primo turno) 
  Yuki Bhambri /  Ilija Vucic (secondo turno) 
  Soong-jae Cho /  Peerakit Siributwong (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Open di Francia 2008